Abkochen steht für:
 Abkochen, Erhitzen von Wasser auf den Siedepunkt
 Absieden zur Gewinnung eines Extrakts, siehe Dekokt
 Alkalisches Abkochen, ein Verfahren der Textilveredelung, siehe Beuchen
 Redewendung: jemanden finanziell übervorteilen, jemanden ausnehmen 
 Redewendung im Boxerjargon: eine Form der Gewichtsreduktion vor Kämpfen, vgl. Gewichtmachen